Vladimir Zalmanovich Parton (1936 — 2001) foi um matemático e engenheiro russo.

Obras
Parton, V. Z. e Perlin, Integral Equations in Elasticity, 1982
Parton, V. Z. e Boriskovsky, V. G., Dynamic Fracture Mechanics, 1989

Ligações externas

Matemáticos da Rússia